Pombal steht für:

 Pombal (Portugal), Stadt im Distrito de Leiria, Portugal
 Pombal (Alfândega da Fé), Gemeinde im Kreis Alfândega da Fé, Portugal
 Pombal (Carrazeda de Ansiães), Gemeinde im Kreis Carrazeda de Ansiães, Portugal
 Pombal (Paraíba), Gemeinde im Bundesstaat Paraíba, Brasilien

Pombal ist der Name folgender Personen:
 Marquês de Pombal (1699–1782), portugiesischer Politiker, siehe Sebastião José de Carvalho e Mello